Spaanse escudo, voormalige munteenheid van Spanje
 Portugese escudo, voormalige munteenheid van Portugal
 Kaapverdische escudo, de munteenheid van Kaapverdië
 Timorese escudo, de munteenheid van Oost-Timor